Niemcy:
 Neuerburg – dzielnica Wittlich
 Neuerburg – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Neuerburg – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm

Osoby:
 Heinrich Neuerburg – niemiecki przedsiębiorca

Zobacz też:
 Haus Neuerburg